Ю́рий Мила́нович Дани́лочкин (род. 22 февраля 1991 года, Ленинград, СССР) — белорусский горнолыжник, участник зимних Олимпийских игр 2014 и 2018 годов.

Спортивная биография 
Заниматься горными лыжами Юрий начал уже с трёх. Его тренером стала его мать — Наталья Данилочкина, которая в своё время участвовала в соревнованиях по горным лыжам в составе сборной СССР. Первоначально Юрий выступал за сборную России, но не попав на зимние Олимпийские игры 2010 года в Ванкувере, а также после отказа о смене своего личного тренера Юрий принял решение принять белорусское гражданство. Летом 2010 года процесс смены завершился и уже спустя несколько месяцев Данилочкин стал выступать за национальную сборную Белоруссии. На молодёжном уровне наивысшим достижением Данилочкина стало завоёванное дважды 13-е место на юниорских чемпионатах мира 2010 и 2011 годов. В феврале 2011 года Юрий впервые выступил на чемпионате мира. На мировом первенстве ему удалось добиться отличного результата в комбинации, где Юрий занял высокое 20-е место. Спустя два года на следующем мировом первенстве ему удалось улучшить этот результат, поднявшись на одну строчку вверх. В 2013 году Данилочкин принял участие в зимней Универсиаде. В скоростном спуске белорусскому горнолыжнику удалось попасть в десятку сильнейших, показав 7-е время. Свои единственные очки в рамках Кубка мира Данилочкину удалось набрать в феврале 2012 года на этапе мирового Кубка в Сочи, где в суперкомбинации белорусский горнолыжник показал 25-й результат.

В 2014 году Юрий Данилочкин дебютировал на зимних Олимпийских играх. В Сочи Юрий выступил во всех пяти дисциплинах. В скоростном спуске белорусский горнолыжник пришёл к финишу 31-м, отстав от победителя австрийца Маттиаса Майера чуть более, чем на 4 секунды. В суперкомбинации Данилочкин не смог завершить первый вид соревновательный программы, вылетев с трассы. Также ему не удалось завершить соревнования в слаломе и гигантском слаломе. В супергиганте Данилочкин стал 37-м.

В 2018 году принял участие на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане также во всех пяти дисциплинах.

С 2019 года работает тренером по горнолыжному спорту в Минске.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионат мира

Примечания

Ссылки 
 
 

Горнолыжники Белоруссии
Горнолыжники России
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года